

Wydarzenia 

 wojna Sparty z Argos
 Bitwa pod Mantineją